Hunger er følelsen af er stærkt behov for føde, se sult.

Hunger kan også henvise til:

 Hunger (film fra 1983), en britisk film instrueret af Tony Scott
 Hunger (film fra 2020), en dansk kortfilm
 Hunger (nordisk mytologi), er i nordisk mytologi navnet på Hels fad

Se også 
 Hungersnød